

Carriera

Giocatore
Centrocampista, in sedici anni di carriera ha totalizzato 197 presenze e 9 reti nella Primeira Liga, in cui ha militato con le maglie di , , , ,  and . Conta inoltre 126 presenze e 8 gol nella Segunda Liga.

Allenatore
Nel 2006 ha iniziato la carriera di allenatore. Il 27 luglio 2022 viene esonerato dall'Olympiacos per la clamorosa sconfitta 0-4 contro il Maccabi Haifa e l'eliminazione al secondo turno di qualificazione della Champions League

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 13 febbraio 2022.

Palmarès

Giocatore

Sporting Lisbona: 1995

Allenatore

Olympiakos: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Olympiakos: 2019-2020

Collegamenti esterni